Иван Сергеевич Банифатов (1919—1996) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 35-го Таллинского штурмового авиационного полка 9-й Ропшинской штурмовой авиационной дивизии ВВС Краснознамённого Балтийского флота, старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 8 мая 1919 года в деревне Красный Двор (ныне , Псковская область) в семье крестьянина. Белорус.

Окончил неполную среднюю школу и школу ФЗУ. Работал в Нижнем Тагиле на «Уралсибстрое». Учился в аэроклубе.

В Военно-Морском флоте — с 15 ноября 1940 года. Учился в Военно-морском авиационно-техническом училище имени В. М. Молотова (Пермь) и Ейском военно-морском авиационном училище имени И. В. Сталина. В августе 1941 года переведён в Николаевское военно-морское авиационное училище имени С. А. Леваневского, которое окончил в 1943 году.

На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Воевал лётчиком, командиром звена и заместителем командира эскадрильи в составе 35-го штурмового авиаполка на Краснознамённом Балтийском флоте. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Заместитель командира эскадрильи 35-го штурмового авиационного полка старший лейтенант Иван Банифатов к декабрю 1944 года совершил 101 боевой вылет, потопил 9 десантных барж и сторожевой корабль противника.

После войны И. С. Банифатов служил командиром звена 51-го минно-торпедного авиационного полка ВВС 4-го ВМФ СССР. В 1951 году окончил Высшие лётно-тактические курсы авиации ВМС (Рига). В 1951—1953 годах служил командиром эскадрильи 49-го минно-торпедного авиационного полка 3-й минно-торпедной дивизии Тихоокеанского флота. В 1953—1959 годах — командиром эскадрильи и заместителем по лётной подготовке командира 44-го минно-торпедного авиационного полка ТОФ в городе Артём (Приморский край). В 1959—1964 годах служил заместителем командира 997-го и 846-го минно-торпедного полков Краснознамённого Балтийского флота в городе Рига.

С 1964 года полковник И. С. Банифатов — в запасе. Жил в Ленинграде. Работал начальником отдела авиаперевозок аэропорта Пулково.в 1974 году работал военруком в 507 школе Московского района г.Ленинграда,где организовал музей обороны Ленинграда.

Умер 25 мая 1996 года, похоронен на  в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Банифатову Ивану Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 38098) и медали «Золотая Звезда» (№ 6803).
 Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями, среди которых медаль «За боевые заслуги».

Память

Примечания

Ссылки 

 Твои Герои, Ленинград — Банифатов Иван Сергеевич
 Герои Советского Союза, уроженцы Псковщины

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС